Ołeksandr Kolczenko (ur. 1988) – ukraiński koszykarz
 Ołeksandr Kolczenko (ur. 1989) – ukraiński aktywista